FHW steht für:
 Fachhochschule Wedel
 Fachhochschule Westküste
 Fachhochschule Wiesbaden, heutige Hochschule RheinMain
 Fachhochschule Worms, heutige Hochschule Worms
 FHWien, FHWien-Studiengänge der Wirtschaftskammer Wien
 Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, heutige Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
 Bahnhof Hanau West (DS100-Code)

Abkürzung